Ред Ривър може да се отнася за:

 Ред Ривър, известна и като Южна Ред Ривър — река в САЩ, приток на Мисисипи.
 Ред Ривър, известна и като Северна Ред Ривър – река в САЩ.
 Ред Ривър — окръг в САЩ, щат Тексас.